Serbelloni – famiglia patrizia milanese, nobilitata alla fine del XV secolo, con importanti palazzi a Milano e feudo a Gorgonzola

Giovanni Antonio Serbelloni (Milano, 1519-18 marzo 1591) – cardinale italiano 
Gian Galeazzo Serbelloni (Milano, 1744-1802) – nobile e militare italiano

Palazzo Serbelloni – palazzo nobiliare di Milano realizzato da Simone Cantoni
Palazzo Sola-Busca-Serbelloni – palazzo nobiliare di Gorgonzola realizzato da Giacomo Moraglia.

Contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare – personaggio immaginario del film Il secondo tragico Fantozzi